Sociaal Fonds Bouwnijverheid, ook: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 Sender Freies Berlin, publieke omroep van Berlijn van 1953 tot 2003
 Sociaal Forum van België
 Saarlandse voetbalbond (Saarländische Fußballbund), die bestond van 1948 tot 1956
 Cordares, pensioenuitvoerder bekend onder de naam SFB Groep
 NL/SfB is een classificatie van bouwdelen volgens een Zweeds systeem (1947), in Nederland in gebruik in de bouw- en installatiebranche
 SFB (rapformatie), een Nederlandse rapformatie